Дон Жуа́н (, ):
 Дон Жуан — литературный архетип.
 Дон Жуан Персидский — посол Сефевидского государства в Испании.

В искусстве 
 Дон Жуан (опера) — опера Моцарта (1787).

Литература
 Дон Жуан, или Каменный пир — комедия Мольера (1665).
 Дон Жуан — поэма Байрона (1819—1924).
 Дон Жуан — новелла Э. Т. А. Гофмана (1812).
 Дон Жуан, или Каменный гость — пьеса А. С. Пушкина (1830).
 Дон Жуан — драматическая поэма А. К. Толстого (1862).

Фильмы
 «Дон Жуан» () — приключенческий фильм Алана Кросленда по мотивам одноимённой поэмы Байрона (США, 1926).
 «Дон Жуан» () — музыкальный фильм Джозефа Лоузи, экранизация одноимённой оперы В. А. Моцарта (Италия — Франция, 1979).
 «Дон Жуан» () — романтическая комедия Жака Вебера, экранизация пьесы Мольера (Франция — Испания, 1998).

Топонимы 
 Дон-Жуан (озеро) — озеро в Антарктиде.

См. также 
 Дон Жуан-73
 Дон Жуан де Марко — фильм с Джонни Деппом в главной роли (США, 1995).
 Дон (значения)